Anděl ist ein Einschlagkrater im zerklüfteten Zentralhochland des Mondes. Bedeutende Krater in seinem Umfeld sind Abulfeda in südsüdöstlicher und Descartes in ostsüdöstlicher Richtung. Ungefähr 85 Kilometer ostnordöstlich von seinem äußeren Rand entfernt liegt die Landestelle von Apollo 16.

Der Kraterrand von Anděl ist stark erodiert und zu einem Vieleck verzerrt. Auf der Südseite durchschneidet Anděl G die Grenzlinie und der Rand ist dort kaum mehr zu erkennen. Der Kraterboden ist nahezu eben mit Ausnahme einiger Unebenheiten im Südosten. Es gibt keine zentrale Erhebung, nur einen Minikrater südöstlich des Mittelpunkts.

Weblinks 
 
 Krater Andel im „Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon“

Einschlagkrater (Mond)